CHQ steht für:
 Flughafen Chania (IATA-Code) auf der Mittelmeerinsel Kreta
 Chautauqua Airlines (ICAO-Code), amerikanische Fluggesellschaft

chq steht für:
 Quiotepec-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CHQ